Der Hallwilerseelauf ist eine Laufveranstaltung im Kanton Aargau in der Schweiz. Er findet jedes Jahr Mitte Oktober statt.

Der Hallwilerseelauf wurde erstmals im Jahr 1975 (450 Teilnehmer) durchgeführt, bis 1991 über die Distanz von 22 km, danach über die Halbmarathondistanz.

Strecke 

Die Hauptstrecke ist ein Halbmarathon. Die Strecke führt im Gegenuhrzeigersinn um den Hallwilersee, Start und Ziel ist in Beinwil am See. Zudem werden eine Kurzdistanz über 6,9 Kilometer Einsteigerlauf (inkl. Walking und Nordic - Walking), ein 11 km Nordic - Walking (ab 2011), ein 10 Kilometerlauf (ab 2009) sowie Jugendstrecken gelaufen. Seit 2004 wird zusätzlich der Erlebnislauf (21,1 km) angeboten: Individuelle Startzeit innerhalb 1 Stunde mit frei wählbarem Laufstil.

Statistik

Streckenrekorde 

 Männer: 1:02:48 h, Daniel Kiptum (KEN), 2010
 Frauen: 1:13:04 h, Zenebech Tola (ETH), 2002

Siegerlisten

Halbmarathon

22 km

Entwicklung der Finisherzahlen

Siehe auch 

 Swiss Runners

Weblinks 

 Offizielle Website

Halbmarathon
Laufveranstaltung in der Schweiz
Sportveranstaltung im Kanton Aargau